Juliette Brac (1926-), Franse actrice
 Brač, eiland van Kroatië
 Asfaltgranulaat (voorheen breekasfaltcement, BRAC)
 BRAC Bank, een bank uit Bangladesh